Ferenc Mészáros ist der Name folgender Personen:

* Ferenc Mészáros (Fußballspieler, 1919) (1919–1977), ungarisch-rumänischer Fußballspieler 
 Ferenc Mészáros (Fußballspieler, 1950) (* 1950), ungarischer Fußballspieler 
 Ferenc Mészáros (Fußballspieler, 1963) (* 1963), ungarischer Fußballspieler